Stapel (Noorderdepartement), Frans: Staple, Franse gemeente
 Stapel (Pas-de-Calais), Frans: Étaples, Franse gemeente